Harold P. Brown (1857-1944), Amerikaans uitvinder van de elektrische stoel
 Harold Brown (minister) (1927-2019), Amerikaans minister van defensie
 Harold Ray Brown (1946), drummer en mede-oprichter van de band 'War'